

Cinema 
 Freshwater - film statunitense del 2016 diretto da Brandy Berry

Geografia 
Australia
 Freshwater – sobborgo di Sydney
 Freshwater beach – spiaggia dell'omonimo sobborgo di Sydney
Regno Unito
 Freshwater – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Letteratura 
 Freshwater – opera teatrale di Virginia Woolf del 1935

Musica 
 Freshwater Music - etichetta discografica di Cat Stevens
 Freshwater - album di Pat Dailey del 1992

Sport 
 Freshwater Pro – competizione di surf